Godea este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Ioan Godea - etnolog, muzeograf și folclorist român
 Mihai Godea - politician moldovean

Nume de familie românești